Си́ммонс () — фамилия английского происхождения.

Фамилия 
 Основная статья — .
По данным 1990 года фамилия Симмонс занимала 92-ю строчку в списке самых распространённых фамилий США: её носили около  американцев.

А 
  (1903—1997) — американская писательница, специалист по травам.
 Симмонс, Андрелтон (род. 1989) — нидерландский бейсболист.

Б 
 Симмонс, Бен (род. 1996) — австралийский баскетболист.
 Симмонс, Бет (род. 1958) — американский академик, специалист по международным отношениям.
  (род. 1969) — американский спорт-журналист, , писатель и подкастер.
 :
  (1922—1987) — английский каскадёр.
 Симмонс, Бобби (род. 1980) — американский баскетболист.
 Симмонс, Бобби Рэй (младший) (род. 1988; более известен как B.o.B) — американский рэпер, сочинитель песен, звукозаписывающий продюсер.
  — несколько человек с таким именем и фамилией.

Г 
  (1931—2013) — американский бизнесмен, инвестор и филантроп.
 :
  (1907—1998) — бейсбольный администратор, писатель и историк, «» (1979).
 :
 Симмонс, Генри (род. 1970) — американский актёр кино и телевидения.
 Симмонс, Говард (1929—1997) — американский химик-органик.
 Симмонс, Густавус Джеймс (род. 1930) — американский криптограф, математик.
 Симмонс, Гэйл (род. 1976) — канадский шеф-повар, телеведущая и писательница.

Д 
 Симмонс, Дениз (род. до 1962) — американская женщина-политик, мэр г. Кембридж (штат Массачусетс; 2008—2009); первая мэр в США открытая лесбиянка-афроамериканка.
 :
  (1795—1864) — американский бизнесмен и политик, сенатор от Род-Айленда (1841—1847 и 1857—1862).
 :
  (1915—2000) — английский историк транспорта, профессор Лестерского университета.
 :
  (род. 1949) — американский рок-музыкант.
  (род. 1976) — американский автогонщик.
 Симмонс, Джеффери (род. 1997) — игрок в американский футбол.
 
  (род. 1995; наст. имя Дэниэл Дуэйн Симмонс-третий) — американский рэпер и модель.
 :
 Симмонс, Джозеф Уорд (род. 1964; также известен как Ран, Преподобный Ран и Диджей Ран) — американский рэпер (группа Run-D.M.C.), актёр кино и телевидения, телепродюсер и священник.
 :
 Симмонс, Джон (1823—1876) — британский миниатюрист, акварелист и иллюстратор, представитель викторианской сказочной живописи.
 Симмонс, Джон Габриэль Саймон (1915—2005) — британский библиограф, историк книги, славист.
  (1918—1979) — американский джаз-басист.
 Симмонс, Джонни (род. 1986; наст. имя Джонатан Джеймс Симмонс) — американский актёр кино и телевидения.
 Симмонс, Джонатон (род. 1989) — американский баскетболист.
 Симмонс, Джонатан Кимбл (род. 1955) — американский актёр кино, телевидения и озвучивания.
  — несколько человек с таким именем и фамилией.
 :
  (1930—2015; также известен как Рауири Те Пуру Терехоу) — новозеландский этнолог, историк и писатель.
 Симмонс, Дэн (род. 1948) — американский писатель-фантаст, педагог.

З 
  (1828—1910) — американский бизнесмен, промышленник, мэр г. Кеноша (Висконсин), основатель компании .

И 
 Симмонс, Ира Маркус (1917—1974) — губернатор Сент-Люсии (1973—1974).

К 
 Симмонс, Кадамба (1974—1998) — английская киноактриса и модель.
  (род. 1979) — американский игрок в американский футбол.
 Симмонс, Кимора Ли (род. 1975) — американская актриса, телевизионный продюсер и фотомодель.
  (род. 1972) — британский журналист, репортёр американского телеканала NBC News.
 Симмонс, Конни (1925—1989) — американский баскетболист.
 Симмонс, Куинн (род. 2001) — американский велогонщик.

Л 
 Симмонс, Лайонел (род. 1968) — американский баскетболист.
 Симмонс, Лили (род. 1993) — американская актриса и модель.
  (1821—1903) — британский фельдмаршал,  (1875—1880), губернатор Мальты (1884—1888).

М 
 :
  (1814—1867) — американский первопроходец, один из первых белых, постоянно поселившихся в районе залива Пьюджет.
 :
  (род. 1974) — канадский боксёр.
 Симмонс, Мишель (род. 1967) — австралийско-британский физик, специалист по квантовым вычислениям, пионер в атомной электронике, член АН Австралии (с 2006) и Лондонского королевского общества (с 2018), профессор Университета Нового Южного Уэльса, Австралиец года (2018).
 Симмонс, Мэттью (1943—2010) — американский экономист, банкир, автор работ на тему пика нефти.

П 
  — несколько человек с таким именем и фамилией.
 Симмонс, Пэт (род. 1974) — канадский кёрлингист.

Р 
 Симмонс, Расселл (род. 1957) — американский бизнесмен, актёр кино, телевидения и озвучивания, сценарист, продюсер, сочинитель песен, дизайнер моды, музыкальный продюсер.
  (род. 1945) — президент Колледжа Смит (1995—2001),  Брауновского университета (2001—2012) и университета Prairie View A&M (2017). Первая чернокожая — президент университета в Лиге плюща.
 :
  (1913—2003; также известен как Дик Симмонс) — американский актёр кино и телевидения.
 Симмонс, Ричард (род. 1948) — американский инструктор по фитнесу, актёр и продюсер.
 :
  (1891—1969) — американский политик, главный судья  (1939—1963).
  (род. 1943) — американский политик,  в отставке.
  (род. 1989) — австралийский регбист.
 Симмонс, Рон (род. 1958) — американский рестлер и игрок в американский футбол.
  (1940—1990) — американский серийный убийца.

С 
  (род. 1986) — американо-болгарский баскетболист.
 Симмонс, Силас Джозеф (1895—2006) — американский бейсболист.
 Симмонс, Соломон (род. 1993) — американский легкоатлет-многоборец.
  — несколько человек с таким именем и фамилией.

Т 
 Симмонс, Тара (1984—2019) — австралийская певица и сочинительница песен.
  (род. 1949) — американский бейсболист и тренер.
 :
 Симмонс, Тони (род. 1948) — британский легкоатлет.
  (род. 1974) — американский игрок в американский футбол.

У 
 :
  (1849—1890) — президент  (1880—1890), писатель и журналист.
  (1880—1945) — основатель «2-го сословия» Ку-клукс-клана.
  (1912—1997) — топ-менеджер IBM, директор стратегического планирования корпорации в 1965—1969 гг., один из первопроходцев в области прикладной футурологии в частном секторе.
  (род. 1953) — американский писатель-фантаст и радиоведущий.

Ф 
  (1912—2009) — американский ремесленник-кузнец, мастер художественного литья.

Х 
  (1866—1943) — шведский ботаник (ботаническое сокращение имени).

Ч 
 
 Симмонс, Челан (род. 1982) — канадская актриса кино и телевидения, фотомодель.
 Симмонс, Честер (род. 1982) — американский баскетболист.

Ш 
 Симмонс, Шейдиа (род. 1986) — канадская актриса телевидения.

Э 
 :
 Симмонс, Эдвард (1852—1931) — американский художник-импрессионист.
  (1921—2007) — американский генерал.
 :
  (1902—1956) — американский бейсболист.
 :
  (род. 1984; также известен как Энди Бой Симмонц) — британский рестлер.
 :
  (1922—2016) — американский теле-режиссёр и сценарист.
 Симмонс, Эрл (1970—2021; более известен как DMX) — американский рэпер, актёр кино и телевидения.
  (род. 1986; до замужества — Ломбергер; ныне более известна как Мэдисон Рэйн) — американский рестлер.

Вымышленные персонажи 
 Биатрис «Биа» Симмонс — персонаж американского мультсериала «Симпсоны», подруга Эйба Симпсона.
 Дайана Симмонс — персонаж американского мультсериала «Гриффины», телеведущая новостей.
 Джемма Симмонс — персонаж американского телесериала «Агенты „Щ. И.Т.“»
  — персонаж ряда спектаклей, кинофильмов, мультфильмов, телесериалов и книг, созданный и исполненный Тайлером Перри.
 Роберт Симмонс — персонаж американского мультсериала «Эй, Арнольд!», школьный учитель.
  — персонаж американского телесериала «C.S.I.: Место преступления Майами».

Учебные заведения

Компании 
  — компания по производству  (1978—1999).
  — компания по производству матрасов и сопутствующих постельных принадлежностей (с 1870).

См. также 
 
 
 
 Симондс и 
  — исторический дом в г.  (Джорджия, США).
 Реакция Симмонса—Смита
 Роупер против Симмонса